Roschtscha (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte:

 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bolhrad in der Ukraine, siehe Roschtscha (Bolhrad)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Putywl in der Ukraine, siehe Roschtscha (Putywl)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nowhorod-Siwerskyj in der Ukraine, siehe Roschtscha (Nowhorod-Siwerskyj)

 Siedlung in der Oblast Swerdlowsk in Russland, siehe Roschtscha (Swerdlowsk)